Miguel Márquez puede referirse a:

 Miguel Márquez Soler, coronel y poeta español;
 Miguel Márquez (1955-), poeta venezolano;
 Miguel Márquez Márquez (1968-), gobernador del estado mexicano de Guanajuato, 2012-2018;
 Miguel Márquez Martín (1946-2007), torero español;
 José Miguel Márquez (1956-), músico y compositor chileno.

fr:Miguel Márquez (homonymie)